Josepha (film), een Franse film van Christopher Frank uit 1982
 Jozefa, een voornaam